Rayer ist der Familienname folgender Personen:

 Francis G. Rayer (1921–1981), britischer Science-Fiction-Autor und Journalist
 Henk Rayer (1949–2013), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Mike Rayer (* 1965), walisischer Rugbyspieler
 Pierre François Olive Rayer (1793–1867), französischer Mediziner und Pathologe (auch: Olivier statt Olive)
 Wolfgang Rayer (1949–1996), deutscher Politiker (SPD)